Gheorghe Roman se poate referi la:
Gheorghe Roman (primar) (1913-1997), primar de București (1950-1951)
Gheorghe Roman (1948-2007), sportiv român
Gheorghe Roman (n. 1949), deputat român
Gheorghe Roman (n. 1972), deputat român
Gheorghe Roman (n. ?), deputat din Republica Moldova